Addicted (o variantes como Addict) puede hacer referencia a:

Películas

Addicted (2002), película surcoreana.
Addicted (2008), remake de la película surcoreana.
Addicted (2014), película de 2014.

Series web

 Addicted (serie web) (2016), serie web LGBT de China.

Álbumes

Addict (BSO), álbum con la BSO de la serie de anime FLCL.
Addicted (2009), álbum de Devin Townsend.

Canciones

Addicted (2003), canción de Simple Plan.
Addicted (2008), canción de P.O.D.
Addicted (2004), canción de Kelly Clarkson.
Addicted (2012), canción de DJ Assad junto a Mohombi, Craig David y Greg Parys.